Monkton – villaggio del Regno Unito e della Scozia nello Ayrshire
Monkton – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Kent
Monkton – villaggio del Regno Unito e del Galles nel Pembrokeshire
Monkton – comune degli Stati Uniti d'America e del Vermont